LBA puede referirse a:

 LBA es el código IATA del Aeropuerto Internacional de Leeds Bradford.
 LBA, sigla en inglés de Little Big Adventure, un videojuego de 1994.
 LBA, sigla en inglés de Logical Block Addressing, traducido como direccionamiento de bloque lógico o "localización lógica de bloques", es un método usado para especificar la localización de los bloques de datos en los sistemas de almacenamiento.
 LBA, sigla de Luftfahrt-Bundesamt, es la Oficina Federal de Aeronáutica Civil.